Radošovce est le nom de deux villages de Slovaquie :
 Radošovce, dans le district de Trnava, dans la région de Trnava ;
 Radošovce, dans le district de Skalica, dans la région de Trnava.